Chimaira — третій студійний альбом Chimaira реліз котрого на леблі Roadrunner Records відбувся 9 серпня 2005 року.

Композиції

Склад 
 Марк Хантер — вокал, тексти
 Роб Арнольд — соло
 Метт ДеВріз — ритм
 Джим ЛаМарка — бас
 Кевін Таллі — ударні
 Кріс Спіказза — клавішні, бек-вокал

Примітки

Джерела 
 «The Infection»  в Encyclopaedia Metallum

Альбоми Chimaira
Альбоми грув-металу
Альбоми американських виконавців
Англомовні музичні альбоми
Альбоми Roadrunner Records